Qiqiha’er Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiqihar Shi, prefektur, Heilongjiang, 
 Qiqihar (prefekturhuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar